Фритци Брюнетт (; 27 мая 1890, Саванна, Джорджия — 23 сентября 1943, Лос-Анджелес, Калифорния) — американская актриса, снимавшаяся в кино на протяжении тридцати лет.

Карьера 
Получила образование в Нью-Йорке. Снималась в немом кино вплоть до 1939 года. В частности наиболее заметным фильмом с её участием в тот момент был «». Снималась вместе с такими актёрами немого кино как,  и Митчелл Льюис. На момент съёмок фильма «Прощённый; или, алмазы Джека» имела контракт с кинокомпанией . Также известными фильмами с участием Фритци являются: «Те, кто грешны» (1916), «Женщина, ты дала мне..» (1919), «В то время как Сатана спит» (1922), «» (1922) и «Камилла из берберийского побережья» (1925).

Личная жизнь 
Была замужем за агента по недвижимости Джона Е. Клея. Их свадьба состоялась в Луисвилле, в штате Кентукки. Проживали в 712 North Mansfield — авеню в Лос-Анджелесе, в штате Калифорния. Также она была третьей женой плодовитого в то время кинорежиссёра и актёра немного кино, Уильяма Дэйли, который срежиссировал многие фильмы с участием актрисы. Он скончался в 1935 году.

Скончалась после непродолжительной болезни в больнице  в возрасте 53 лет в 1943 году. Похоронные услуги были проведены в голливудском крематории Pierce Brothers Chapel, 5959 на Бульваре Санта-Моника. Тело было кремировано.

Фильмография 
 Полную фильмографию см. в английском разделе.

Литература 
 Fort Wayne, Indiana Journal-Gazette, Jack O' Diamonds Best On The Card, Tuesday Morning, May 12, 1914, Page 13.
 Lima, Ohio Times-Democrat, Fritzi Brunette Makes Debut Soon, Thursday Evening, March 2, 1916, Page 7.
 The Los Angeles Times, Fritzi Brunette, September 30, 1943, Page A12.
 The New York Times, Fritzi Brunette, September 30, 1943, Page 21.

Примечания

Ссылки 

 
 Фритци Брюнетт на сайте Allmovie